Kisangani est une ville de la République démocratique du Congo ;
 Kisangani est une commune de la ville de Kisangani en République démocratique du Congo.